USS Paul Hamilton je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Paul Hamilton (DDG-60) 
 USS Paul Hamilton (DD-307) 
 USS Paul Hamilton (DD-590)

Paul Hamilton